Васи́лий Алексе́евич Хому́тников, псевдоним в Монголии: Санжи́ Иште́рович Кике́ев (1891—1945) — полковник Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, военный разведчик, руководитель первой советской секретной экспедиции в Тибет.

Биография 
Калмык по национальности, из донских казаков. Родился в октябре 1891 года в станице Денисовской Области Войска Донского. В 1913 году призван на службу в царскую армию. Участвовал в боях Первой мировой войны. После Февральской революции 1917 года избран членом полкового комитета 2-го Донского казачьего полка. Вступил в Красную гвардию, участвовал в Октябрьской революции и штурме Зимнего дворца.

В годы Гражданской войны Хомутников возглавил взвод революционного отряда защиты прав трудового казачества, затем командовал кавалерийским полком. Участвовал в обороне Царицына, военных действиях на Дону и Северном Кавказе, боях на Дальнем Востоке с формированиями Унгерна и Семёнова, установлении советской власти в Монголии. Приказом Революционного Военного Совета Республики в 1921 году награждён орденом «Красное Знамя» РСФСР.

С сентября 1921 по сентябрь 1922 года руководил первой советской секретной экспедицией в Лхасу. Вёл переговоры с Далай-ламой XIII и министрами тибетского правительства. Собрал разведывательную информацию о положении в Тибете.

Командир дивизиона при школе Красной армии (сентябрь 1922 — май 1923), командир 1-го Монгольского полка (май 1923 — сентябрь 1924). Советский военный советник и разведчик в Монголии. В 1922—1924 годах неоднократно бывал с заданиями разведки в Китае, Тибете, Индии.

После окончания Гражданской войны Хомутников продолжил службу в армии. В 1925 году окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. С 1930 года занимал должность военкома Калмыцкой автономной области. В 1933 году уволен в запас, работал председателем Калмыцкого облисполкома. Избирался делегатом XVII съезда ВКП(б), депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва, председателем Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР. С ноября 1935 по июль 1938 года — председатель ЦИК Калмыцкой АССР. Репрессирован, но вскоре реабилитирован.

В начале Великой Отечественной войны Хомутников повторно был призван в армию и назначен заместителем командира 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии. С мая 1942 года участвовал в боях на Дону. С августа 1942 года командовал этой же дивизией, участвовал в битве за Кавказ. С февраля 1943 года полковник Хомутников воевал в должности заместителя командира 180-й стрелковой дивизии.

Умер 2 февраля 1945 года от ран, полученных в боях за Будапешт (по другим данным, умер от болезни). Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища Москвы.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.

В честь Хомутникова названы посёлок Хомутников в Калмыкии и улица в Элисте.

Примечания

Ссылки 
 Бембеев В.Ш. Человек из легенды: ист. очерк. М.; Элиста: Науч.-изд. центр "Контекст", 1991.
В.А. Хомутников: жизнь и деятельность. Элиста: АУ РК "РИА "Калмыкия", 2018.

Дякиева Б.Б. Жизнь и судьбы видных деятелей Калмыкии в период гражданской войны: Хомутников Василий Алексеевич // Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и гуманитарные аспекты : сборник статей, Ижевск, 25–26 октября 2018 года / Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН; Удмуртский государственный университет. – Ижевск: АлкиД, 2018. – С. 273-280.
 Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год/ 2016 Җилин ончта өдрмүдин лит / М-во культуры и туризма РК, Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана; сост. В. В. Сангаджиева; ред. О. Е. Аргунова; отв. за изд. Н. Б. Уластаева. — Элиста, 2015. — С. 27.
Надбитов М.В. В.А. Хомутников - руководитель народно-хозяйственного строительства в Калмыкии // Вестник Калмыцкого университета. – 2020. – № 4(48). – С. 23-29.
Надбитов М.В. В.А. Хомутников - военный комиссар и председатель Верховных органов Советов депутатов трудящихся калмыцкой АССР // Вестник Калмыцкого университета. – 2016. – № 2(30). – С. 32-40.
Надбитов М.В. Деятельность В.А. Хомутникова на фронтах гражданской войны на Юге России / М. В. Надбитов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – № 6-1. – С. 252-254.
Надбитов, М. В. 110-я отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия во главе с полковником В.А. Хомутниковым в защите донских рубежей // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2015. – № 6. – С. 62-65.
Надбитов М.В., Убушаев В.Б. В.А. Хомутников - видный военный и государственный деятель Калмыкии (1921-1941 гг.) // Вестник Калмыцкого университета. – 2014. – № 4(24). – С. 20-24.
Синицын Ф.Л. Политическое положение в Тибете в 1920-е годы (по материалам советских экспедиций) // Страны и народы Востока. – 2014. – № XXXV. – С. 323-336.
Хомутников Х.П. Жизнь и судьбы в годы репрессий. Элиста: АПП «Джангар», 2013.
Хомутников Х.П. Они воевали за Отечество. Элиста: Джангар, 2016. 
Хомутников Х.П. Сквозь огонь и время...: историко-документальное повествование. Элиста: АУ РК "РИА "Калмыкия", 2021
Убушаев, Е. Н. Хомутников В.А. как представитель калмыцкой политической элиты, в Великой Отечественной войне / Е. Н. Убушаев // Вклад регионов Юга России в победу Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Материалы Российской научно-практической конференции, Элиста, 20–22 апреля 2010 года. – Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2010. – С. 121-122.
Убушаев В.Б., Надбитов М.В. Спецкомандирока героя гражданской войны в России Василия Хомутникова в Тибет к Далай-Ламе XIII  // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2015. – Т. 7. – № 6-2. – С. 122-125. 

Казаки в Первой мировой войне
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Разведчики СССР
Путешественники в Тибет
Умершие от болезней
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Донские калмыки
Председатели Калмыцкого облисполкома
Председатели Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР